Арая () або Арайя () — прізвище. Відомі носії:
 Педро Арая Торо — чилійський футболіст
 Том Арая — американський музикант
 Франческо Арайя — італійський композитор

Іспанські прізвища
Італійські прізвища